«Ua Pou» puede referirse a:

 Ua Pou, isla que forma parte de las Islas Marquesas, de la Polinesia Francesa.
 Ua-Pou, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.